22-я воздушная армия (22-я ВА) — оперативное объединение авиации Военно-Воздушных сил СССР, предназначенное для совместных действий с другими видами вооружённых сил и родами войск (сил) вооружённых сил СССР Северного военного округа.

История создания 
Сформирована в феврале 1952 года как 22-я воздушная армия на базе входивших в ВВС Северного военного округа авиационных частей и соединений. Располагалась на аэродромах Карело-Финской ССР (с 1956 — Карельская АССР) и Мурманской области.

Наименования 
 22-я воздушная армия

Расформирование 
Расформирована в августе 1960 года, авиационные части и соединения переданы в ВВС Приволжско-Уральского военного округа.

Состав 
 16-я гвардейская истребительная авиационная дивизия (Петрозаводск)
 19-й гвардейский истребительный авиационный полк (Петрозаводск)
 20-й гвардейский истребительный авиационный полк (Петрозаводск)
 773-й истребительный авиационный полк (аэродром Деревянное)
 26-я истребительная авиационная дивизия (Бесовец)
 641-й гвардейский истребительный авиационный полк (МиГ-15)
 722-й истребительный авиационный полк
 772-й истребительный авиационный полк
 107-я истребительная авиационная дивизия (Североморск-2)
 516-й истребительный авиационный полк (1951) (Североморск-2)
 524-й истребительный авиационный полк (1951) (Североморск-3)
 614-й истребительный авиационный полк (Североморск-3)
 336-я истребительная авиационная дивизия (Подужемье)
 265-й истребительный авиационный полк (Подужемье)
 431-й истребительный авиационный полк (Африканда)
 483-й истребительный авиационный полк (Подужемье)
 184-я бомбардировочная авиационная дивизия (Африканда)
 95-й бомбардировочный авиационный полк (Мончегорск) (Ил-28)
 136-я штурмовая авиационная дивизия (Петрозаводск)
 210-й штурмовой авиационный полк (Ил-10)
 715-й штурмовой авиационный полк (Ил-10)
 989-й штурмовой авиационный полк (Ил-10)
 98-й отдельный гвардейский разведывательный авиационный полк (Мончегорск)

Изменения в составе армии в 1953 году 
В марте 1953 года в состав ВВС Северного флота переданы:
 107-я истребительная авиационная дивизия (Североморск-2)
 516-й истребительный авиационный полк (1951) (Североморск-2)
 524-й истребительный авиационный полк (1951) (Североморск-3)
 614-й истребительный авиационный полк (Североморск-3)

В марте 1953 года взамен переданной в состав ВВС Северного флота дивизии прибыла 216-я истребительная авиационная дивизия. Части дивизии разместились на аэродромах Архангельской области. Также из 45-й воздушной армии прибыла 186-я штурмовая Амурская авиационная дивизия.

В сентябре 1953 года из Кореи прибыл 64-й истребительный авиационный корпус.

В октябре 1953 года 16-я гвардейская истребительная авиационная дивизия перебазировалась в состав 16-й воздушной армии Группы советских войск в Германии.

Боевой состав армии в 1954 году 
 64-й истребительный авиационный корпус (Петрозаводск)
 26-я истребительная авиационная дивизия (Бесовец)
 641-й гвардейский истребительный авиационный полк (МиГ-15)
 722-й истребительный авиационный полк
 772-й истребительный авиационный полк
 216-я Гомельская истребительная авиационная дивизия ПВО (Архангельск)
 518-й истребительный авиационный полк
 676-й истребительный авиационный полк
 878-й истребительный авиационный полк
 336-я истребительная авиационная дивизия (Подужемье)
 265-й истребительный авиационный полк (Подужемье)
 431-й истребительный авиационный полк (Африканда)
 483-й истребительный авиационный полк
 184-я бомбардировочная авиационная дивизия (Африканда)
 136-я штурмовая авиационная дивизия (Петрозаводск)
 186-я штурмовая авиационная дивизия (Шонгуй)
 76-й штурмовой авиационный полк (Ил-10)
 139-й штурмовой авиационный полк (Ил-10)
 849-й штурмовой авиационный полк (Ил-10)
 98-й отдельный гвардейский разведывательный авиационный полк (Мончегорск)

Изменения в составе:
 136-я штурмовая авиационная дивизия (Петрозаводск) расформирована в 1955 году.
 в мае 1955 года на замену из 16-й воздушной армии Группы советских войск в Германии прибыла 113-я истребительная авиационная дивизия с базированием на аэродроме Мурманск.
 в 1956 году 64-й истребительный авиационный корпус расформирован
 в 1956 году 186-я штурмовая авиационная дивизия убыла в состав ВВС Беломорского военного округа

Боевой состав армии в 1957 году 
 26-я истребительная авиационная дивизия (Бесовец)
 641-й гвардейский истребительный авиационный полк (МиГ-15)
 722-й истребительный авиационный полк
 772-й истребительный авиационный полк (до 1960 г.)
 265-й истребительный авиационный полк (Подужемье) (с 1960 г.)
 216-я Гомельская истребительная авиационная дивизия ПВО (Архангельск)
 518-й истребительный авиационный полк (Васьково, с 1964 г. — Талаги)
 878-й истребительный авиационный полк (Талаги)
 113-я истребительная авиационная дивизия (Мурманск)
 265-й истребительный авиационный полк (Подужемье) (до 1960 г.)
 336-я истребительная авиационная дивизия (Подужемье)
 431-й истребительный авиационный полк (Африканда)
 483-й истребительный авиационный полк (Африканда)
 184-я бомбардировочная авиационная дивизия (Африканда)
 98-й отдельный гвардейский разведывательный авиационный полк (Мончегорск)

Дислокация 
С февраля 1952 года по август 1960 года штаб 22-й воздушной амии дислоцировался в городе Петрозаводск.

Подчинение

Командующие армией

Боевые действия 
 армия участия в боевых действиях не принимала

Примечания

Литература

Ссылки 
  Майкл Холм. ВВС

Воздушные армии СССР
Военно-воздушные силы СССР
Северный военный округ (СССР)
Воинские части и формирования, созданные в 1952 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1960 году